Ключников, Игорь:
 Ключников, Игорь Александрович (род. 1983) — российский регбист.
 Ключников, Игорь Евгеньевич (род. 1987) — российский актёр театра и кино.